Invasió de Britània per Juli Cèsar (55 aC), primera de les invasions de Cèsar durant la Guerra de les Gàl·lies
 Invasió de Britània per Juli Cèsar (54 aC), segona de les invasions de Cèsar durant la Guerra de les Gàl·lies